Osoby o tym nazwisku:
 Carl Anton Bretschneider - matematyk niemiecki
 Emil Bretschneider – rosyjski sinolog i botanik
 Manfred Bretschneider – wschodnioniemiecki kierowca wyścigowy i rajdowy
 Peter Bretschneider – wschodnioniemiecki kierowca wyścigowy